Loto – pianta acquatica
Diospyros kaki – albero e frutto
Diospyros lotus – albero e frutto
Loto – gruppo musicale rock portoghese
Loto – fiume della Repubblica Democratica del Congo, affluente del Maringa
Loto – fiume della Repubblica Democratica del Congo, affluente del Salonga
Loto – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
Effetto loto – capacità di un materiale di mantenersi pulito autonomamente

Pagine correlate 
Lotus